Роп'я́ник — українське прізвище.

Відомі особи 
 Роп'яник Ігор Остапович (нар. 1957) — український художник-живописець, журналіст.
 Роп'яник Остап Михайлович (1916—2007) — український співак (бас-баритон).

Українські прізвища